Sor pode referir-se a:

Distintos topônimos e hidrônimos

França 
 Sor (Ariège)

Portugal 
 Rio Sor, afluente setentrional do rio Sorraia.
 Ponte de Sor, concelho de Portugal
 Ponte de Sor, freguesia pertencente ao concelho de Ponte de Sor, Portugal

Galiza 
 Rio Sor, rio da vertente cantábrica.
 As Grañas do Sor, paróquia do concelho de Mañón, província da Corunha.
 As Ribeiras do Sor, paróquia do concelho de Mañón, província da Corunha.

Líbano 
 Sor também é usado para referir-se à cidade de Tiro.

Outros usos
 Fernando Sor (1778-1839), um guitarrista e compositor nascido em Barcelona.
 Sor é o tratamento dado às freiras.
 O asteróide 4865 Sor.

Desambiguação